Миклош Броди (, ; 30 марта 1877, Надькарой, Сату-Маре, Румыния — 17 декабря 1949, Клуж-Напока) — австро-венгерский и румынский шахматист. Также известен как композитор и дирижёр, брат режиссёра Иштвана Броди (1882 — 1841).

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Венгрии (1906 и 1911 гг.). Серебряный призер чемпионата Румынии 1927 г.

В составе сборной Румынии участник двух официальных и одной неофициальной шахматной олимпиады.

Музыкальная карьера 
Работал дирижером в Клуж-Напоке, Будапеште, Пече, Граце, Братиславе. Был дирижером Румынской государственной оперы вплоть до 1936 года, когда вышел на пенсию. Автор статей на музыкальные темы в венгерских периодических изданиях. Писал и переводил оперы и оперетты. Сочинял музыку на стихи венгерских и немецких поэтов (Пал Дьюлай, Дьюла Ревицкий, Эндре Ади, Лайош Априли, Карой Эндре, Иоганн Вольфганг Гёте, Генрих Гейне). Музыкальный стиль определяется как классико-романтический с влиянием народной музыки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии
Шахматисты Румынии
Композиторы Румынии

 Личная карточка Миклоша Броди  на сайте 365Chess.com (другая)